Zelenogorsk může být:

 Zelenogorsk (Krasnojarský kraj) – město v Krasnojarském kraji v Ruské federaci
 Zelenogorsk (Marijsko) - osada v Marijsku v Ruské federaci
 Zelenogorsk (Petrohrad) – město v Ruské federaci spadající pod Petrohrad

Externí odkazy